Гендрік () — нідерландське ім'я, прізвище та топонім.

 Джефф Гендрік — ірландський футболіст.
 Готтардт Гендрік — німецький військовий літун.

 Гендрік Антон Лоренц — нідерландський фізик.
 Гендрік Петрюс Берлаге — нідерландський архітектор.
 Гендрік Вервурд — південно-африканський політик та соціолог.
 Гендрік Гольціус — нідерландський гравер та художник.
 Гендрік Ґрун — псевдонім нідерландського письменника Пітера де Смета.
 Гендрік Моммерс — нідерландський художник другої половини 17 ст.
 Гендрік Франс ван Лінт — фламанський художник пейзажист.
 Гендрік ван Бален старший — нідерландський художник.
 Гендрік Марсман — нідерландський поет.
 Гендрік Крамерс — нідерландський фізик-теоретик.
 Гендрік Толленс — нідерландський поет.
 Гендрік де Кейзер — нідерландський архітектор.
 Гендрік Тербрюґґен — нідерландський художник.

 Гендрік — острів на півночі Ґренландії.
 Гендрік-Ідо-Амбахт — муніципалітет Нідерландів.

Див. також 
 Гендрікс